Inarticulata – szelvényezetlen állatok általában
 Inarticulata – a tengerililiomok egyetlen alosztályán (Articulata) kívüli többi tüskésbőrű (Echinodermata) összefoglaló neve
 Inarticulata – a pörgekarúak zárnélküli házú osztálya